Иван Миронович Вощина (6 сентября 1957, Сокольники, Львовская область, УССР — 5 сентября 2015, Луцк, Украина) — украинский музыкант, перкуссионист, ударник групп «Пиккардийская терция» и «The Mandry» («Львовские мандры»). Работал с «Пиккардийской терцией» с 2008 года.

В составе «Пиккардийской терции» дал свой последний концерт в Луцке 5 сентября 2015 года, сразу после которого внезапно умер прямо в гримёрке. По словам организаторов концерта, предварительной причиной внезапной смерти артиста стал тромбоз.
Музыкант не дожил всего 1 день до своего 58-летия.

Иван Вощина похоронен на Сокольницком кладбище в своей родной деревне.

Примечания

Ссылки 
 Покойся с миром, друг наш дорогой.

Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся 6 сентября
Умершие в 2015 году
Умершие 5 сентября
Ударники Украины